Jabukovac je lahko:
 Jabukovac, Hrvaška
 Jabukovac, Srbija